Villar de Gallimazo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de Gallimazo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villar de Gallimazo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar